Чемпионат мира по пляжному футболу 2000 — 6-й Чемпионат мира по пляжному футболу  проходил с 13 февраля по 20 февраля 2000 года на пляже Марина да Глория в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Победителем стала Бразилия, победившая в финале Перу.

Участники 
12 команд приняли участие в чемпионате мира по пляжному футболу 2000 года.

Европа:

Южная Америка:

 (Newcomers)

Северная Америка и Карибы:

Азия:

Хозяйка турнира:
 (Южная Америка)

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Матчи плей-офф

Четверть финалы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
http://www.rsssf.com/tablesb/beachwk00.html

2000
Февраль 2000 года